Albula neoguinaica est une espèce de poisson appartenant à la famille des Albulidés vivant dans l'Océan Indien et le Pacifique.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Albuliformes